Snookerns världsranking 1980/1981 var den professionella snookerrankingen för säsongen 1980/1981. Poängen baserades på resultaten från de tre senaste världsmästerskapen.

Snookerns världsranking
Snookersäsongen 1980/1981